Абдулла Ахмед Шалаль (; )​ — бахрейнский футболист, защитник клуба «Ист Риффа». Выступал за национальную сборную Бахрейна. Участник Кубка Азии 2015 года.

Клубная карьера 
Начал карьеру в сезоне 2012/13 в стане команды «Риффа». Вместе с командой побеждал в чемпионате Бахрейна. Принимал участие в играх Лиги чемпионов АФК и Кубка АФК (2014). Летом 2018 года перешёл в клуб «Ист Риффа».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Бахрейна дебютировал 9 сентября 2014 года в товарищеском матче против Кувейта (1:0). Вызывался в стан команды для участия в Кубке Азии 2015, но на поле не выходил. Всего за сборную выступал до 2016 года, сыграв в футболке Бахрейна 7 игр.

Достижения 
 «Риффа»
 Чемпион Бахрейна: 2013/14
 Серебряный призёр чемпионата Бахрейна: 2016/17

 «Ист Риффа»
 Серебряный призёр чемпионата Бахрейна: 2020/21

Примечания 

​

​
Футболисты Бахрейна
Игроки сборной Бахрейна по футболу
Игроки ФК «Бахрейн Риффа»
Игроки ФК «Ист Риффа»